Dębica může být:

 Dębica – město v polském Podkarpatském vojvodství
 Okres Dębica
 Dębica (gmina)
 Dębica (ghetto) – ghetto uvnitř města, vzniklo k 1. lednu 1942, zlikvidováno 1. března 1943
 Dębica (okres Kołobrzeg) – obec v Západopomořanském vojvodství
 Dębica (okres Pyrzyce) – obec v okrese Pyrzyce v Západopomořanském vojvodství
 Dębica (okres Lubartów) – obec v okrese Lubartów v Lublinském vojvodství

Související články 
 Dębice